de dag waarop vis wordt gegeten (of waarop geen vlees maar wel vis mag worden gegeten); zie hierover het volgende artikel
Vrijdag visdag (film), een film van regisseur Jan Bucquoy